T'Pau (Star Trek), een fictief personage in het Star Trek-universum
 T'Pau (band), een naar dit personage vernoemde Engelse popgroep